Cubano – il sigaro
 Cubano – composto chimico organico avente formula C8H8
 Cubano – abitante di Cuba
 Cubano – tipo di sandwich, a base di formaggio e prosciutto
 Cubano – un tipo di caffè espresso originario di Cuba